Atallah ist der Familienname folgender Personen:

 Béatrice Jeanine Atallah (* 1959), madagassische Politikerin
 Faisal Atallah (* 1976), kuwaitischer Eishockeyspieler
 Simon Atallah (* 1937), libanesischer Priester und Bischof

Siehe auch:
 Atalah
 Atala